Midnight Blue

 Midnight Blue (альбом Кенни Баррелла) — альбом Кенни Баррелла
 Midnight Blue (альбом Грэма Кольера) — альбом Грэма Кольера
 Midnight Blue (Love Streaming) — благотворительный сингл-альбом южнокорейского рэпера, певца и автора песен B.I
 Midnight Blue (альбом Луизы Такер) — альбом Луизы Такер 2021 года выпуска
 Midnight Blue (песня Луизы Такер) — песня Луизы Такер
 Midnight Blue (песня Лу Грэмма) — песня Лу Грэмма
 Midnight Blue (песня Мелиссы Манчестер) — песня Мелиссы Манчестер
 Midnight Blue (альбом Twiggy) — альбом Twiggy
 Midnight Blue (песня Electric Light Orchestra) — песня Electric Light Orchestra из альбома Discovery
 Midnight Blue (песня Энии) — песня Энии на би-сайд сингла Wild Child.
 Midnight Blue (песня Alkaline Trio — песня Alkaline Trio с их альбома 2013 года My Shame Is True
 Midnight Blue (рок-группа) — рок-группа 1980-х годов с вокалистом Дуги Уайтом